Брезовице могу бити:

 Брезовице (Крупањ), насеље у општини Крупањ, Република Србија
 Брезовице (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, Република Србија
 Брезовице (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Брезовице (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Брезовице (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Брезовице (Млада Болеслав), насеље у округу Млада Болеслав, Чешка Република

Види још 
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)